Костас Мэндилор (; род. 3 сентября 1965) — американский актёр греческого происхождения, известный по серии фильмов «Пила» в роли детектива Марка Хоффмана.

Биография 
Костас родился 3 сентября 1965 года. Родители его — эмигранты из Греции. Мать Луиза, отец Яннис — водитель такси. Есть младший брат Луис Мэндилор, тоже актёр, известный по фильму «Моя большая греческая свадьба» и сериалу «Китайский городовой».

Сам Костас немного говорит по-гречески. Рос он в Мельбурне, детство его проходило меж местных улочек с барами, футбольными площадками. В 18 лет Костас переехал в Грецию, чтобы играть за европейскую команду. Затем, в 21 год, он снова вернулся в Австралию, играть в Национал-Лиге, но из-за серьёзной травмы голени вынужден был покинуть спорт.

В 1989 году актёр переехал в Штаты, и его пригласили сниматься в фильме «Триумф духа», затем он работал вместе с Оливером Стоуном в фильме «Дорз».

В 2000 году сыграл главную роль в недолго просуществовавшем шпионском телесериале «Секретные агенты».

Личная жизнь 
Женился на подруге детства, Талисе Сото (играла в фильме «Ловец Солнца») в 1997 году, но через три года они развелись. С 2013 года женат на актрисе Виктории Рамос.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США